Tolla (Corsica), gemeente in het Franse departement Corse-du-Sud
 Tolla (Estland), plaats in Estland, gemeente Rapla
 Tolla (volksverhaal), volksverhaal uit Marokko
 Tolla (roman), een roman van de Franse schrijver Edmond About

personen
 Abeba Tolla (1977), een Ethiopisch loper
 Girma Tolla (1975), een Ethiopisch loper

zie ook
 Tola (doorverwijspagina)